Ру́окоя́рви () — озёра в Республике Карелия.

 Руокоярви — озеро в Питкярантском районе Республике Карелии.
 Руокоярви — озеро в Суоярвском районе Республике Карелии.
 Руокоярви — озеро в Сортавальском районе Республике Карелии.
 Руокоярви — озеро в Калевальском районе Республике Карелии.

 озеро Руокоярви — Калевальский район, республика Карелия.
 озеро Руокоярви — финское название озера Тростинка Выборгского района Ленинградской области.
 озеро Руокоярви — финское название озера Молодёжное в Приозерском районе Ленинградской области.

Примечания